Albert Hehn (1908-1983), acteur allemand.
 Hans-Jürgen Hehn (1944-), escrimeur allemand.
 Johannes Hehn (1873-1932), théologien catholique allemand.